Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une place du Soleil :

Belgique 
 Rue du Soleil à Bruxelles

France 
 Rue du Soleil à Béziers
 Place du Soleil à Le Verney
 Rue du Soleil à Paris
 Place du Soleil à Montpellier

Voir aussi 
 
 Ruelle du Soleil-d'Or à Paris

Soleil